RBD steht als Abkürzung für:
 RBD (Band), eine Popmusikgruppe aus Mexiko
 Reichsbahndirektion, siehe Eisenbahndirektion
 REM sleep behavior disorder, siehe REM-Schlaf-Verhaltensstörung
 IATA-Code des Flughafens Dallas Executive Airport (früher: Redbird Airport), Texas
 Rational Business Developer, Softwareentwicklungsumgebung von IBM, siehe Enterprise Generation Language #IBM Rational Business Developer
 Rezeptor-bindende Domäne, eine an einen Rezeptor bindende Proteindomäne
 Rigid Disk Block, die Wurzel des Partitionsschemas bei Amiga-Rechnern.
 RADOS Block Device, ein Blockspeicher der Speicherlösung Ceph

RBD